Timebomb  () — четвёртый студийный альбом группы U.D.O., последний альбом группы, выпущенный в период до первого воссоединения Accept в 1991 году. Самый «тяжёлый» и скоростной альбом группы, по крайней мере, из первых четырёх альбомов.

Об альбоме
Диск записывался в период с ноября 1990 года по февраль 1991 года на студии известного продюсера Дитера Диркса в Кёльне, продюсером альбома был барабанщик Accept Штефан Кауфманн. Запись альбома была начата с одним гитаристом, и за время записи их поменялось несколько, к концу сессии в составе числился Франк Фрике (ex-Mekong Delta), но на гастроли группа уехала с вернувшимся Энди Сюземилем. К написанию текстов была привлечена Деффи () (псевдоним Габи Хоффман, жены Вольфа Хоффманна), которая начиная с 1982 года сотрудничала с Accept

Альбом реализовывался RCA Records на виниле (PL74953) и компакт-диске (PD74953). Синглы к альбому не выпускались. После выпуска группа провела турне по западной и восточной Европе, Скандинавии и Японии. После одного из последних концертов, Удо Диркшнайдер почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, соответственно турне прекратилось, а по окончании лечения, была распущена группа U.D.O.

Список композиций

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Матиас Дит  — гитара, клавишные
 Томас Смужински — бас-гитара
 Штефан Шварцман — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

1991
Альбомы RCA Records